Albafar pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Cetorhinus maximus
 Hexanchus griseus

Desambiguações de espécies